Люшня́ — деталь воза, вертикальний брусок, що з'єднує вісь з полудрабком
 «Люшня» — албанський футбольний клуб з однойменного міста

Топонім 

 Люшня — місто в Албанії
 Люшня — один з округів Албанії

Див. також 
 Люшняк